Васи́лий Ма́лышев:
 Малышев, Василий Алексеевич (1900—1986) — советский фотограф.
 Малышев, Василий Прокофьевич (1898—1978) — профессор, заведующий кафедрой истории Краснодарского государственного педагогического института